Кызыл-Чишма — название населённых пунктов в России:

 Кызыл-Чишма — деревня в Благоварском районе Республики Башкортостан.
 Кызыл-Чишма — деревня в Миякинском районе Республики Башкортостан.

См. также 
 Кзыл-Чишма